Михаил Ребро́в:
 Ребров, Михаил Семёнович (1922—1997) — Герой Советского Союза.
 Ребров, Михаил Фёдорович (1931—1998) — советский космонавт, журналист, писатель.